INFOLOG steht für:

 INFOLOG (Software), eine Kommunikationssoftware
 INFOLOG (Projekt), ein EU gefördertes Logistik-Projekt (Intermodal Information Link for Improved Logistics)

Abkürzung